Лас Прадерас има више значења:

 Лас Прадерас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Прадерас (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Прадерас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Прадерас (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Прадерас (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Прадерас (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Прадерас (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Прадерас (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Прадерас (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Прадерас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Прадерас (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Прадерас (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Прадерас (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Прадерас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Прадерас, Ел Хококе (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику